

Wetten 
 Wet Bestuurdersaansprakelijkheid - een Nederlandse wet voor bestuurders van ondernemingen
 Wet bescherming Antarctica - een Nederlandse wet die activiteiten reguleert van Nederlanders of vanuit Nederland

Sport 
 West Bromwich Albion FC - een Engelse voetbalclub
 World Boxing Association - een (mannen)boksbond
 World Basketball Association - een (mannen)basketbalbond
 World Beer Awards - een jaarlijkse competitie voor brouwerijen en bieren

Overige
 Finncomm Airlines (Finnish Commuter Airlines Oy) - een regionale Finse luchtvaartmaatschappij met ICAO-code WBA
 Station Weissenbach - een spoorstation in de Zwitserse plaats Boltigen, met afkorting WBA
 Warner Bros. Animation - de animatiedivisie van Warner Bros. Entertainment, Inc.
 Wahai Airport - een luchthaven bij de Indonesische plaats Wahai, met IATA-code WBA
Wholesale Broadband Access - Product van KPN Nederland